Příjmení Weber nosí více významných osobností:

 Alfred Weber (1868–1958) – ekonom, sociolog a filosof
 Amanda Falck Weberová (* 1996) – dánská reprezentantka v orientačním běhu
 Amy Weber (* 1970) – americká herečka, modelka, filmová producentka
 Antonín Alois Weber (1877–1948) – biskup litoměřický
 Anton Weber (politik) (1820–1877) – česko-rakouský právník a politik
 Bedřich Diviš Weber (Friedrich Dionys Weber; 1766–1842) - hudební skladatel
 Carl Maria von Weber (1786–1826) – hudební skladatel
 Constanze Weber viz Constanze Mozartová
 David Weber (1952) – sci-fi spisovatel
 Ernst Heinrich Weber (1795–1878) – německý lékař a psycholog
 František Weber (1908–1991) – československý letec, účastník 2. odboje
 František Weber (kněz) (1826–1908) – český kněz a politik z Moravy
 Frederick Parkes Weber (1863–1962) – britský lékař a dermatolog
 Gerd Weber (* 1956) - východoněmecký fotbalista
 Heinrich Martin Weber (1842–1913) – německý matematik
 Ilse Weberová (1903–1944) – židovská básnířka a spisovatelka
 Ivana Weberová (* 1976) – česká právnička a politička ODS
 Jade Weber (* 2005) – americká modelka a herečka
 Jan Weber (* 1986) – mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu
 Josef Leopold Weber (1695–1771 ) – slezský barokní sochař
 Josef Miroslav Weber (1854–1906) – český houslista a hudební skladatel
 Joseph Weber (1919–2000) – americký fyzik, průkopník hledání gravitačních vln
 Josefine Weber (1868–?) – československá politička, poslankyně za Německou nacionální stranu
 Jozef Weber (* 1970) – československý fotbalista a trenér
 Klement Weber (1890–1971) – český lékař a kardiochirurg
 Kurt Weber (1928–2015) – polský kameraman
 Louise Weber (1866–1929) viz La Goulue – francouzská tanečnice
 Ludmila Weberová (1904–??) – česká politička, poválečná poslankyně za KSČ
 Mary Ellen Weberová (* 1962) – americká vědkyně a kosmonautka
 Max Weber (1864–1920) – německý ekonom a sociolog
 Max Weber (malíř) (1881–1961) – americký malíř
 Monika Weberová (* 1966) – rumunská a německá sportovní šermířka
 Pavel Weber (* 1974) – český fotograf a kameraman
 Shea Weber (* 1985) – kanadský hokejový obránce
 Stanley Weber (* 1986) – francouzský herec a divadelní režisér
 Steven Weber (* 1961) – americký herec
 Tomáš Weber (* 1996) – český fotbalista
 Wenzel Weber (1824–1888) – česko-rakouský katolický duchovní a politik
 Wilhelm Eduard Weber (1804–1891) – německý fyzik a vynálezce
 Wolfgang Weber – více osob
 Yannick Weber (* 1988) -- švýcarský hokejista

Externí odkazy